IHR steht als Abkürzung für:

 Institute for Historical Review, eine pseudowissenschaftliche Denkfabrik
 Integrierte Haupt- und Realschule, eine Schulform, siehe Integrierte Gesamtschule
 International Health Regulations, die von der WHO erlassenen Gesundheitsvorschriften
 Internet-Hochschulradio, ein Portal für Media-Aktivitäten an baden-württembergischen Hochschulen
 Institute of Horticultural Research, eine ehemalige britische Forschungseinrichtung zur Pflanzenzüchtung

ihr steht für:

 ein Personalpronomen im Plural im Nominativ

IHR